Ивановка — село в Ивановском районе Амурской области России
 Ивановка — посёлок городского типа в Ивановском районе Херсонской области Украины